Enrico Endrich (1899-1985) – politico e avvocato italiano
Felix Endrich (1921-1953) – bobbista svizzero